O Estádio Tajonar é um estádio de futebol situado a 5 km de Pamplona, em Navarra, Espanha. Onde joga como local Osasuna B, equipa de futebol de segunda divisão B. O estádio, inaugurado em julho de 1982, tem uma capacidade máxima para 4000 pessoas e está integrado num complexo de de 8 hectares.

Criou-se a escola de futebol de Tajonar no verão de 1982, cujo objetivo se baseava na ideia de formar futuros jogadoes, a integração na disciplina profissional do Osasuna.

Na temporada de 1987/1988, foram adquiridos mais 8 hectares de terrenos limitados com as Instalações de Tajonar. Em 2001, a cidade desportiva se veio ampliada com a construção de três novos campos e seus respectivos vestiários. Naquela época, tinha dois campos de gramado natural, um de gramado artificial, quatro de areia e um campo de gramado natural que se utiliza para o treinamento de jogadores.

Ligações externas
 Instalações de Tajonar
 Tajonar Actualmente

Tajonar